La Primera División 1933, organizzata dalla Liga Argentina de Football, è stata la terza edizione del massimo torneo calcistico argentino e la terza ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Calendario

Classifica marcatori

La squadra vincitrice
Giocatori:
Sebastián Gualco, Oscar Tarrío, Lorenzo Gilly, Ismael Arrese, Mario Scavone, Alberto Chividini, Rubén Cavadini, Roberto Alarcón, Arturo Naón, Diego García (1907), Arturo Arrieta, Genaro Cantelli, Marcos Encina, Juan Jover, Gabriel Magán, Alfredo Montoya, David Morales, Roberto Orlando, Miguel Pantó, Domingo Ravagnani, Alberto Rival, Luis Rojas, Oscar Bermúdez, Enrique Lucheis, Francisco Malfatit e Carlos Célico. 
Allenatore: 
José Hipólito Fossa.

Note

Collegamenti esterni
 Argentina 1933 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1933
Campionato argentino di calcio